Glutophrissa is een geslacht in de orde van de Lepidoptera (vlinders) familie van de Pieridae (Witjes).

Glutophrissa werd in 1887 beschreven door Butler.

Soorten
Glutophrissa omvat de volgende soorten:
Glutophrissa drusilla - (Cramer, 1777)
Glutophrissa punctifera - (D'Almeida, 1939)

Witjes